Sospensione può riferirsi a:

Tecnologia meccanica
 Sospensione – in meccanica applicata è un organo tramite il quale si scarica il peso di un veicolo sulla ruota.
 Sospensione attiva – tipo di sospensione per autoveicoli
 Sospensione Hydrolastic – tipo di sospensione idraulica
 Sospensione idropneumatica – tipo di sospensione per autoveicoli
 Sospensione pneumatica – tipo di sospensione per autoveicoli

Altro
 Sospensione – in chimica, miscela di un componente solido o liquido insolubile in un solvente
 Sospensione – modalità di preparazione di un farmaco
 Sospensione – una figura retorica
 Sospensione – provvedimento giuridico previsto nel diritto.
 Sospensione a divinis – pena canonica
Sospensione del processo – fase di stasi di un processo
 Sospensione – viene usata in borsa, per dare tempo per la diffusione di informazioni rilevanti al mercato
 Sospensione – in matematica è un particolare spazio quoziente di uno spazio topologico
 Sospensione: termine informatico che identifica un metodo della modalità stand-by
 Sospensione attraverso uncini nella pelle – pratica di iniziazione tribale e connessa al movimento modern primitives relativo alle modificazioni corporee (body modification)
 Allenamento in Sospensione – tecnica di allenamento funzionale usata nello sport.

Pagine correlate 
 Suspension

Altri progetti